Pericolo – situazione o motivo a cui sono associati uno o più elementi capaci di compromettere più o meno gravemente la stabilità o la sicurezza. Si chiama anche azzardo o minaccia
Pericolo – fattore che concorre alla definizione di rischio ingegneristico, ovvero la probabilità che un fenomeno accada in un determinato momento
Pericoli in alpinismo – in alpinismo i pericoli della montagna sono suddivisi in pericoli oggettivi (legati all'ambiente) e soggettivi (legati alle persone)
Pericolo in Sicurezza sul lavoro – proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
Pericolo – personaggio di Vento Aureo, quinta serie del manga ed anime Le bizzarre avventure di JoJo

Altri progetti